Gournay ist der Name keltischer Abstammung, folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 Gournay, Gemeinde im Département Indre
 Gournay-Loizé, Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Gournay-sur-Aronde, Gemeinde im Département Oise
 Gournay-en-Bray, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Gournay-le-Guérin, Gemeinde im Département Eure
 Gournay-sur-Marne, Gemeinde im Département Seine-Saint-Denis
 Ortsteil Gournay der Gemeinde Gonfreville-l’Orcher im Département Seine-Maritime
 Kanton Gournay-en-Bray im Département Seine-Maritime

Gournay ist der Familienname folgender Personen:
 Marie de Gournay (1565–1645), französische Schriftstellerin, Philosophin und Frauenrechtlerin
 Vincent de Gournay (1712–1759), französischer Wirtschaftswissenschaftler